Соответствие римских и греческих богов — список, показывающий взаимосвязь богов и мифических героев двух культур. Греческая цивилизация оказала большое влияние на формирование римской мифологии. По мнению историков, корни римской мифологии берут начало в примитивных мифах, связанных с обожествлением сил природы, семьи, происхождения общины и города. Влияние греческой мифологии на римскую сказалось позднее и берёт начало примерно в V—IV веке  Сложившийся пантеон богов, обширная литература и культура мифотворчества неизбежно воздействовала на представителей римской цивилизации, активно контактировавших с близлежащими греческими колониями.

Римский автор III века до н. э. Ливий Андроник, который первым перевёл на латынь Одиссею, активно использует в своих текстах греческих «романизированных» богов. Со временем в римский пантеон попали греческие боги, аналогов которых не было у римлян: Эскулап, Аполлон. Это было проявлением определённой открытости, терпимости и даже критического подхода к религии. В древнем Риме легко принимали в пантеон других божеств, стараясь таким образом привлечь на свою сторону как самих богов, так и поклонявшиеся им народ.

Примечания

Ссылки 
 Таблица аналогий богов разных пантеонов
 Греко-римские божества

Древнегреческие боги

Религия в Римской империи
Списки божеств